Okita peut faire référence à : 
 Okita Sōji (1842 ou 1844 - 1868), samouraï durant la période du bakumatsu à la fin de l'époque d'Edo.
 Hiroyuki Okita (1963-1999), acteur et chanteur japonais.
 Saburō Ōkita (1914-1993), économiste et homme politique japonais.
 Naniwaya Okita, jeune servante japonaise dans une maison de thé de la fin du XVIIIe siècle, et modèle du peintre Utamaro.
 Okita Rintarō (1826-1883), samouraï de la fin de l'époque d'Edo
 Okita (1852-1916) alias Julia Ferrett De Vère, prestidigitatrice (numéro japoniste) et mère de l'illusionniste Clémentine de Vère